

Сезоны 1992—1999

Сезоны 2000—2009

Сезоны 2010—2019

Текущий сезон (2018 год)

Лига чемпионов АФК 2018 
 Участник: Локомотив (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2017

 Участник: Насаф (Карши) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2017

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2017

Итоговая статистика 
Данные статистики по окончании сезона 2018 года.

Кубок азиатских чемпионов / Лига чемпионов АФК

Кубок обладателей кубков Азии

Кубок АФК

Всего в азиатских кубках 
Данные статистики по окончании сезона 2017 года.

Источники 
 Asian Club Competitions 2015
 Asian Club Competitions 2016
 Asian Club Competitions 2017

Футбол в Узбекистане
Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках